Црнокрпе је насеље у општини Рожаје у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 433 становника (према попису из 1991. било је 495 становника).

Демографија 
У насељу Црнокрпе живи 275 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 29,1 година (29,0 код мушкараца и 29,3 код жена). У насељу има 89 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,87.

Ово насеље је углавном насељено Бошњацима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Рожаје
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори